Retschnoje () ist ein Name russischer Orte:
 Retschnoje (Astrachan), Dorf in der Oblast Astrachan
 Retschnoje (Dagestan), Siedlung in der Republik Dagestan
 Retschnoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland, bis 1946: Magotten, Kreis Wehlau, Ostpreußen
 Retschnoje (Kaliningrad, Prawdinsk), untergegangener Ort im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland, bis 1950: Redden, Vorwerk im Kreis Wehlau, Ostpreußen
 Retschnoje (Leningrad), Siedlung in der Oblast Leningrad